Władysław Gniewosz (1829–1901), oficer, podkomorzy, tajny radca
 Władysław Gniewosz (1847–1924), agronom, ziemianin, poseł
 Władysław Gniewosz (1913–1940), oficer Wojska Polskiego, zamordowany z Ukraińskiej Listy Katyńskiej

Przypisy